Радик Бариев — это:
 Бариев, Радик Абрарович (род. 1961) — российский военный лётчик.
 Бариев, Радик Зуфарович (род. 1970) — российский татарский актёр.